Hole har flere betydninger:

 Hole – en kommune i Norge
 Hole (band) – en amerikansk rockgruppe med Courtney Love som forgrundsfigur
 Hole (Louns Sogn) - bebyggelse i Louns Sogn, tidligere landsby og nu forstadsbebyggelse i forhold til Hvalpsund i Vesthimmerlands Kommune